Wedding steht für:

 Berlin-Wedding, Ortsteil im Bezirk Mitte
 Bezirk Wedding, ehemaliger Berliner Bezirk
 Wedding (Film), deutscher Spielfilm (1989)

Personen:
 Alex Wedding, Pseudonym von Grete Weiskopf (1905–1966), deutsche Kinderbuchautorin
 Hermann Wedding (1834–1908), deutscher Metallurg und Hochschullehrer
 Karl Wedding (1867–1952), deutscher Vizeadmiral

 Ryan Wedding (* 1981), kanadischer Snowboarder
 Wilhelm Carl Johann Wedding (1830–1908), deutscher Maschinen- und Erzgießereibesitzer

Siehe auch:

 Weddingen